Jozef Moerenhout (kunstschilder) (1801-1875)
Jozef Moerenhout (wielrenner) (1910-1966)